300 км

 300 км (платформа Московской железной дороги)
 300 км (платформа Северной железной дороги)